Une cocarde est un insigne de couleur (en tissu ou peint) représentant un pays, une armée ou un groupe organisé.
 On trouve parmi elles la cocarde tricolore, utilisée en France depuis la Révolution de 1789.
 La Cocarde est un quotidien français fondé par Maurice Barrès, paru entre  et .
 La cocarde est un tableau de William James Grant de 1860 représentant Joséphine de Beauharnais et sa fille Hortense. Il est conservé au musée de la Révolution française.
 La Cocarde étudiante est un syndicat étudiant d'extrême droite fondé en 2015